Hans Liepmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Liepmann (Schriftsteller) (1901–1991), deutscher Jagdschriftsteller
 Hans Liepmann (Physiker) (1914–2009), deutsch-US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Hanns Lippmann (1890–1929), deutscher Filmproduzent